Aguadas kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Aguadas (ort), Caldas, 
 Aguadas (kommun), Caldas,